Christian Clemens ist der Name folgender Personen:

* Christian Clemens (Schachspieler) (* 1940), deutscher Schachspieler
 Christian Clemens (Fußballspieler) (* 1991), deutscher Fußballspieler